Нардо:

 Нардо — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче.
 Нардо — испытательный трек, расположенный в Италии, на юге Апулии, в провинции Лече.
 Нардо ди Чоне (1320—1365/1366) — итальянский художник.